Пинье́ра () — испанская фамилия. Известные носители:

 Пиньера, Вирхилио (1912—1979) — кубинский поэт.
 Пиньера, Себастьян (род. 1949) — чилийский политик, президент Чили в 2010—2014 и с 2018 года.
 Пиньера, Хосе (род. 1948) — чилийский государственный деятель и экономист.